Чемпионат мира по гандболу — соревнование национальных сборных, проводится под эгидой Международной гандбольной федерации с 1938 года.

История 
Первый чемпионат мира по гандболу 7×7 среди мужских команд состоялся 5—6 февраля 1938 года в берлинском спортзале «Дойчландхалле». В нём приняли участие всего 4 команды, игры проходили по сокращённому регламенту — 2 тайма по 15 минут. Такой турнир трудно назвать чемпионатом мира, и всё же начало было положено.

Вторая мировая война прервала развитие международного гандбола. Очередной чемпионат мира состоялся лишь через шестнадцать лет, в финале выступило 6 команд.

С III чемпионата мира (1958), организатором которого была Федерация гандбола ГДР, борьбу за первенство вели по 16 команд. Трёхлетний цикл, существовавший до 1970 года, после включения гандбола в программу Олимпийских игр был заменён четырёхлетним.

С 1995 года в финальных турнирах мировых первенств участвует 24 команды, они стали проводиться один раз в два года. В 2021 году в финальном турнире чемпионата мира впервые участвовали 32 команды.

Наибольшее количество титулов завоевали сборные Франции (6 побед), Швеции и Румынии (по 4 победы), Германии, СССР/России (по 3 победы). До 2013 года призёрами чемпионатов мира становились исключительно европейские команды, а в 2015 году серебряные медали впервые завоевала сборная Катара. Ранее лучшими результатами из неевропейских команд владели представители Африки — гандболисты Египта в 2001-м и Туниса в 2005-м занимали 4-е места, проигрывая в полуфинале будущим чемпионам мира.

Призёры

Финалы 

 1954. Швеция — ФРГ — 17:14
 1958. Швеция — Чехословакия — 22:12
 1961. Румыния — Чехословакия — 9:8 2ОТ
 1964. Румыния — Швеция — 25:22
 1967. Чехословакия — Дания — 14:11
 1970. Румыния — ГДР — 13:12 2ОТ
 1974. Румыния — ГДР — 14:12
 1978. ФРГ — СССР — 20:19
 1982. СССР — Югославия — 30:27 ОТ
 1986. Югославия — Венгрия — 24:22
 1990. Швеция — СССР — 27:23
 1993. Россия — Франция — 28:19
 1995. Франция — Хорватия — 23:19
 1997. Россия — Швеция — 23:21

 1999. Швеция — Россия — 25:24
 2001. Франция — Швеция — 28:25 ОТ
 2003. Хорватия — Германия — 34:31
 2005. Испания — Хорватия — 40:34
 2007. Германия — Польша — 29:24
 2009. Франция — Хорватия — 24:19
 2011. Франция — Дания — 37:35 ОТ
 2013. Испания — Дания — 35:19
 2015. Франция — Катар — 25:22
 2017. Франция — Норвегия — 33:26
 2019. Дания — Норвегия — 31:22
 2021. Дания — Швеция — 26:24
 2023. Дания — Франция — 34:29

Символические сборные

Участники

Чемпионаты мира в цифрах 
 Лучшие бомбардиры

 1938.  Ханс Телиг,  Инге Ламберг — по 6
 1954.  Олаф Майхрцак — 16
 1958.  Могенс Ольсен — 46
 1961.  Петре Иванеску — 24
 1964.  Йосип Милкович,  Ион Мозер,  Андреаш Фенье — по 32
 1967.  Герберт Любкинг — 38
 1970.  Владимир Максимов — 31
 1974.  Штефан Бирталан — 43
 1978.  Петер Ковач,  Ежи Клемпель — по 47
 1982.  Василе Стынгэ — 65
 1986.  Чжа Вон Кан — 67
 1990.  Хулиан Дуранона — 55
 1993.  Марк Баумгартнер — 47
 1995.  Юн Кён Син — 86
 1997.  Юн Кён Син — 62
 1999.  Роландо Уриос — 57
 2001.  Эдуард Кокшаров — 61
 2003.  Карлос Перес — 64
 2005.  Виссем Хмам — 81
 2007.  Гудьон Сигурдссон — 66
 2009.  Кирил Лазаров — 92
 2011.  Миккель Хансен — 68
 2013.  Андерс Эггерт — 55
 2015.  Драган Гайич — 71
 2017.  Кирил Лазаров — 50
 2019.  Миккель Хансен — 72
 2021.  Франкис Марсо — 58
 2023.  Матиас Гидсель — 60

 Самые крупные победы

 Самые результативные матчи

 Самые результативные матчи с овертаймом

 Самые результативные матчи с двумя овертаймами

 Самые результативные овертаймы

 Наименее результативные матчи

 Наименее результативные матчи с овертаймом

 Наименее результативные матчи с двумя овертаймами

 Самая высокая результативность команды в матче

 Самая низкая результативность команды в матче

Чемпионаты мира по гандболу 11×11 
Чемпионаты мира по гандболу 11×11 в 1930—1960-х годах занимали важное место в календаре международных соревнований. За этот период было проведено семь мужских чемпионатов мира. Включение гандбола 7×7 в программу XX Олимпийских игр (1972) предрешило участь игры с одиннадцатью спортсменами — все ведущие гандбольные страны мира перешли на игру на малой площадке. После отказа ряда национальных федераций от участия в VIII чемпионате мира по гандболу 11×11, который предполагалось провести в 1969 году в ФРГ, и падением популярности игры на большом поле Международная федерация гандбола приняла решение о прекращении проведения чемпионатов мира по гандболу 11×11.

См. также 
 Чемпионат мира по гандболу среди женщин

Литература 
 

Чемпионаты мира по гандболу